Ochotnicze Hufce Pracy
 Fregaty typu Oliver Hazard Perry